Вюрм (приток Ампера) — река в Германии, в земле Бавария.
 Вюрм (приток Нагольда) — река в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Вюрмское оледенение — см. Последняя ледниковая эпоха.